Банк (від  — «лава») — кредитно-фінансова установа
 Банк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна
 Банк — короткометражний фільм Чарлі Чапліна, 1915 року.

 Банк Іван Андрійович (1986—2022) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Народний Герой України

Інше 
 Європейський центральний банк
 Євробанк (ЄБРР)
 Інвестиційний банк
 Комерційний банк
 МБРР
 Центральний банк (національний банк)
 Світовий банк

Див. також 
 Банка

Примітки